УЕФА Лига шампиона 2009/10. је 55 сезона одржавања овог најважнијег клупског такмичења УЕФА савеза, а 18 сезона од реорганизације овог такмичења и промене назива у УЕФА Лига шампиона. Ово је и прво такмичење по новом систему.

Такмичење ће почети квалификацијама 30. јуна 2009, а финална утакмица ће се одиграти 22. маја 2010. на стадиону Сантијаго Бернабеу у Мадриду Шпанија.. Титулу брани последњи победник екипа Барселоне која је у финалу 2008/09. победила екипу Манчестер јунајтеда са 2-0. Ово ће бити први пут да се финална утакмица игра у суботу увече.

Учешће екипа 
Укупно 76 екипа ће учествовати у Лиги шампиона 2009/10. Од 52 национална савеза учлањена у УЕФА (без Лихтенштајна који нема национално првенство) ће бити укључени према УЕФА лига коефицијенту за 2008 годину (Пласман националних лига). УЕФА пласман одређује број тимова који се такмиче у сезони, после друге сезоне, а не у првој сезони после објављивања пласмана. Тако пласман из 2008 одређује број екипа у 2009/10, а не 2008/09.

Квалификациона шема Лиге шампиона 2009/10.
 Савези рангирани од 1 до 3 ће имати по 4 клуба 
 Савези рангирани од 4 до 6 ће имати по 3 клуба 
 Савези рангирани од 7 до 15 ће имати по 2 клуба 
 Савези рангирани од 16 до 53 ће имати по 1 клуб (без Лихтенштајна)

Распоред екипа 
 Прво коло квалификација (4 екипе)
 4 првака савеза рангираних 50-53 
 Друго коло квалификација (34 екипе)
 2 победника из првог кола квалификација
 32 првака савеза рабгираних 17–49 (без Лихтенштајна) 
 Треће коло квалификација прваци (20 екипа)
 17 победника другог кола квалификација 
 3 првака савеза рангираних 14–16 
 Треће коло квалификација за остале клубове(10 екипа)
 9 другоплсираних савеза рангираних 7–15 
 1 трећепласирани тим савеза рангираног 6 
 Плеј оф коло за прваке (10 teams)
 10 победника из трећег кола квалификација (прваци)
 Плеј-оф за остале клубове (10 teams)
 5 победника 3 кола квалификација (остали клубови) 
 2 трећепласирана клуба савеза рангиранихх 4 и 5 
 3 четвртопласиране екипе савеза рангираних 1–3

Такмичење по групама (32 екипе) 
 5 победника плеј офа за прваке 
 5 победника плеј офа за остале 
 13 првака савеза орангираних 1-13 
 6 другопласираних екипа савеза рангираних 1-6 
 3 треће пласиране екипе савеза рангираних од 1-3

Екипе

Календар такмичења

Квалификације 
Према новом систему за Лигу шампиона, одржат ће се два одвојена квалификациона турнира. Један ће бити за клубове који су били национални прваци савеза који се нису аутоматски квалификовали за групну фазу а други је за клубове који нису били национални прваци и нису се аутоматски квалификовали за групну фазу.

Клубови из оба турнира који су изгубили у трећем колу квалификација улазе у УЕФА лигу Европе 2009/10.

Прво коло квалификација 

 |}

Друго коло квалификација 

|}

Треће коло квалификација 
Треће коло квалификација ће бити подељено у два одвојена дела Један у којем играју прваци и други где играју остали. Поражени у оба дела играће у УЕФА Лига Европе 2009/10. у Плеј оф колу.
Жреб је извучен 17. јула 2009. у Ниону, а такмице се играју 28/29. јула, а реванши 4/5. августа

Прваци 

|}

Остали клубови 

|}

Коло плеј офа 

Клубови у плеј офу су подељени у два одвојена дела: један за прваке и један за остале. Клубови који изгубе у оба дела такмичење ће наставити у УЕФА Лиги Европе 2009/10.. Жреб са плеј оф одржан је у петал 7. августа 2009. у Ниону, Швајцарска.

|-
!colspan="6"|Прваци

|-
!colspan="6"|Остали

|}

Такмичење по групама 

Шешир 1
  БарселонаTH
  Челси
  Ливерпул
  Манчестер јунајтед
  Милан
  Арсенал
  Севиља
  Бајерн Минхен

Шешир 2
  Олимпик Лион
  Интер
  Реал Мадрид
  ЦСКА Москва
  Порто
  АЗ Алкмар
  Јувентус
  Ренџерс

Шешир 3
  Олимпијакос
  Олимпик Марсеј
  Динамо Кијев
  Штутгарт
  Фиорентина
  Атлетико Мадрид
  Бордо
  Бешикташ

Шешир 4
  Волфсбург
  Стандард Лијеж
  Макаби Хаифа2
  Цирих
  Рубин Казањ
  Униреа3
  АПОЕЛ
  Дебрецин4

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Група Г

Група Х

Осмина финала 
Жреб за осмину финала обављен је у петак 18. децембра 2009. у Ниону Швајцарска. Осмина финала се игра по двоструком куп систему (противници играју утакмице код куће и у гостима). Први мечеви се играју 16/17. фебруара и 23/24. фебруара, док се реванш мечеви играју 9/10. марта и 16/17. марта 2010.

|}

Четвртфинале 

|}

Полуфинале 

|}

Финале

Види још 
 УЕФА лига Европе 2009/10.

Референце

Спољашње везе 

 Сајт УЕФА Лиге шампиона 

Сезоне УЕФА Лиге шампиона
Сезона 2009/10. у УЕФА такмичењима